Севрюков — русская фамилия. Происходит от прозвища Севрюк, указывающего на жителей или выходцев из Северской земли. Также Севрюками называли военных в северных владениях Российской Империи.

Известные носители 
 Севрюков, Алексей Сидорович (1906—1945) — Герой Советского Союза.
 Севрюков, Леонид Иванович (1922—1942) — Герой Советского Союза.
 Севрюков, Михаил Спиридонович (1930—1997) — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 Севрюков, Николай Михайлович (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Севрюков, Олег Владимирович (1920—1981) — ижевский педагог и краевед.
 Севрюков, Сергей Михайлович (род. 1964) —  российский военачальник, генерал-лейтенант.

 Севрюкова, Татьяна Никитична (1917—1981) — советская легкоатлетка.

См. также 
 Севрюк
 Севрюково